Krajči oder Krajčí ist der Familienname folgender Personen:

 Mirko Krajči (* 1968), slowakischer Komponist und Dirigent
 Řehoř Krajčí († 1474), böhmischer Reformator und Mitbegründer der Brüder-Unität